Страдбалли (Уотерфорд) — деревня в Ирландии, находится в графстве Уотерфорд (провинция Манстер).
 Страдбалли (Лиишь) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Лиишь (провинция Ленстер).